Oryekhovo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Orjachovo, ort, Vratsa, Obsjtina Orjachovo,

Ryssland 

 Orechovo-Zujevo, ort, Moskva oblast, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Rysslandförgreningar